José de Segovia Barrón (Madrid, 1964) es profesor, periodista, teólogo y pastor de la Iglesia Cristiana Reformada en el madrileño barrio de Ciudad Lineal.  

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense, estudió teología en la Universidad de Kampen (Holanda) y la Escuela de Estudios Bíblicos de Welwyn (Inglaterra). Es profesor en la Escuela de Estudios Bíblicos y Teológicos de Welwyn (Inglaterra), en la Facultad Internacional de Teología IBSTE en Castelldefels, en el Centro Evangélico de Estudios Bíblicos (CEEB) de Barcelona y en la Facultad de Teología Protestante UEBE en Alcobendas (Madrid). Fue también presidente de la Comisión de Teología de la Alianza Evangélica Española entre 2001 y 2015.

Libros 

 Bob Dylan. (Andamio, 1985)
 Guerra Espiritual: Una reflexión Crítica (AEE. Barcelona, 1988)
 El protestantismo en España: Pasado, presente y futuro (CEM/AMECAN, 1997)
 Una fe para el tercer milenio (Peregrino Moral de Calatrava, 2002)
 Entrelíneas: Arte y Fe (Consejo Evangélico de Madrid, 2003) Foreword by Cesar Vidal Manzanares
 Ocultismo (Andamio. Barcelona, 2004) 
 El príncipe Caspian y la fe de C.S. Lewis (Andamio, 2008) 
 Huellas del cristianismo en el cine (Consejo Evangélico de Madrid, 2010)
 El asombro del perdón (Andamio, 2010)
 Center Church Europe (Wijnen, Uitgeverij Van, 2014) Co-Author with Timothy_Keller 
 Lucas Volumen 12 de La Biblia y su Mensaje (Unión Bíblica, 2020)
 El legado de John Stott (Editorial Andamio, 2022)

Prensa y Radio 

 '"Entrelíneas"'. Revista impresa incluyendo a Cesar Vidal Manzanares o Luís Alfredo Díaz-Britos. Madrid, 1985.
 '"Gospel Club". Radio Popular, 1985 y 1987.
 '"Kalos"'. Revista en colaboración con Jonathan Gelabert. Granollers, 1987.
 '"Cultura Pop"'. Radio 3 de Radio Nacional de España, 1987.
 '"mArtes"'  y '"Lupa Protestante"'  con reseñas sobre teología y cultura cada martes desde 2002.
 '"Entrelíneas"'. Revista online con más de 1000 reseñas y pódcast desde 2002.
 '"Radio Encuentro"' y '"Radio Solidaria"' con programas de radio y pódcast desde 2010.
 '"Between the Lines"' reseñas en inglés sobre cultura en Evangelical Focus desde 2015.
 '"Ruta 66"' programa semanal sobre música, cine y Biblia titulado "Ruta 66" en Dynamis Radio desde 2020.
 '"Los ultrasónicos"' colaboración semanal sobre la espiritualidad de los músicos habituales de este programa con Doctor Soul en Radio 3 desde 2022.

Personal 

José de Segovia vive en Madrid, está casado con una holandesa, Anna, y tiene cuatro hijos: Lluvia, Natán, Noé y Edén según European Mission.

Dirige y escribe habitualmente en la revista virtual de cultura "Entrelíneas: Revista de Arte y Fe" según TGC.

Fue sometido con éxito a cirugía debido a un tumor en riñón el 1 de julio de 2020 según Entrelíneas.

Referencias

Enlaces externos 

 Editorial Publicaciones Andamio
 Editorial Unión Bíblica
 Entrelineas. Revista de Arte y Fe

Teólogos de España
Periodistas de España
Teólogos protestantes